Follow My Lead (single), een single van de Amerikaanse rapper 50 Cent
 Follow My Lead (band), een Ierse metalcoreband